

Geografia
 Perret – comune francese situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor

Persone
 Auguste Perret (1874-1954) – architetto e imprenditore francese
 Frank Alvord Perret (1867-1943) – ingegnere, inventore e vulcanologo statunitense
 Jacques Perret (XVI secolo) – architetto e matematico francese
 Jacques Perret (1901-1992) – scrittore francese
 Jacques Perret (1906-1992) – filologo francese
 Jenny Perret (1991) – giocatrice di curling svizzera
 Jules Perret (... – ...) – ginnasta francese
 Jacques Marie Perret (1815-1887) – politico francese
 Mai-Thu Perret (1976) – artista svizzera 
 Léonce Perret (1880-1935) – attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore francese
 Patrick Perret (1953) – ex ciclista su strada francese
 Philippe Perret (1961) – ex calciatore svizzero

Altro
 Torre Perret – edificio storico di Amiens
 Torre Perret – torre d'osservazione di Grenoble
 Villa Jeanneret-Perret – edificio progettato da Le Corbusier